Rajd Szwecji 2023 (70. Rally Sweden) – 70. Rajd Szwecji rozgrywany w Szwecji od 9 do 12 lutego 2023 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2023. Rajd był rozegrany na śniegu.  W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS18

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej oraz WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage, natomiast w klasyfikacji Junior WRC dodatkowa punkty są przyznawane za każdy wygrany OS.

Klasyfikacje RMŚ 2023 po 2 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2

WRC Challenger

Masters Cup

WRC 3

Junior WRC

Uwagi

Przypisy 

Rajd Szwecji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2023
2023 w Szwecji